

Patronyme

 Maison de Trazegnies
 
 Anselme I de Trazegnies († 1418)
 Anselme II de Trazegnies († 1490)
 Jean II de Trazegnies († 1513)
 Jean III de Trazegnies († 1550)
 Charles I de Trazegnies († 1578)
 Charles II de Trazegnies († 1635)
 Gillion-Othon I de Trazegnies († 1669)
 Octave-Joseph de Trazegnies († 1698)
 Philippe-Ignace de Trazegnies († 1739
 François-Joseph de Trazegnies (1744-1820), musicien belge.
 Eugène-Gillion de Trazegnies († 1803)
 Fernando de Trazegnies (1935-), homme politique péruvien.
 Gillion de Trazegnies un héros de légende, le roman du 
 Pascale de Trazegnies (1948-), écrivaine belge

Toponyme
 Trazegnies
 Tournoi de Trazegnies, tenu le , qui vit la mort de Guillaume III de Dampierre.
 Château de Trazegnies
 Église Saint-Martin (Trazegnies)